Агнес де Куртене () — дочь Жослена II, графа Эдессы и его жены Беатрис. Известна как мать короля Балдуина IV Иерусалимского и королевы Сибиллы Иерусалимской.

Происхождение 
Дом Куртене правил графством Эдесса. В 1118 году Жослен де Куртене получил эту землю от короля Балдуина II Иерусалимского. Его сын, Жослен II, защищал графство от сарацин до 1144 года. Агнес выросла в Эдессе и жила там до захвата города Имад ад-Дином Занги.

Первый брак 
Первым мужем Агнес был Рейнальд Марашский. Брак был бездетным. Рейнальд погиб в 1149 году в сражении при Инабе с армией Имад ад-Дина Занги. На следующий год Мараш был захвачен турками, а отец Агнес ослеплён и уведён в плен в Алеппо. Узнав об этом, Агнес продала оставшиеся земли Византии, так как всё равно не могла их удержать, и уехала в Антиохию.

Помолвка с Гуго д’Ибелином 
Возможно, Агнес была обручена или даже обвенчана с Гуго д’Ибелином. Но вскоре он был взят в плен турками.

Брак с Амори I 
В 1157 году Агнес вышла замуж за Амори I, графа Яффы и Аскалона, брата короля Балдуина III Иерусалимского. Агнес родила Амори троих детей: Сибиллу, Балдуина и Аликс, умершую в раннем детстве. В этот период Агнес и Амори жили в Иерусалиме, которым управляла как регент королева-мать Мелисенда Иерусалимская, в то время как король Балдуин III был на войне. Мелисенда умерла в 1161 году. В 1162 году умер Балдуин III, и Амори стал королём Иерусалимского королевства.

Высокий Совет Иерусалима отказался утверждать Амори королём до тех пор, пока он не аннулирует свой брак с Агнес. Вероятно, это было вызвано тем, что Агнес не имела достаточного политического влияния для того, чтобы быть королевой. Графство Эдесса было захвачено врагами, и её семья не имела значительных владений. Амори согласился с этими требованиями, но с условием, что дети (Сибилла и Балдуин) сохранят свои права, в том числе право наследовать престол. Кроме этого за Агнес остался титул графини и часть дохода с Яффы и Аскалона. Брак был расторгнут по формальной причине близкого родства — у Агнес и Амори был общий предок Ги де Монлери.

Брак с Гуго д’Ибелином 
Несмотря на сохранение титула и части дохода, Агнес потеряла влияние при дворе. Её дети воспитывались без её участия. Балдуина воспитывал при дворе короля Вильгельм Тирский, а Сибиллу её родственница Иовета Вифанская в монастыре Св. Лазаря в Вифании. В 1167 году Амори взял в жёны Марию Комнину, внучатую племянницу византийского императора Мануила Комнина. Этот брак был призван укрепить союз с Византией.
Вскоре после развода, в 1163 году, Агнес вышла замуж за Гуго д’Ибелина. Их брак длился шесть лет, до смерти Гуго д’Ибелина, который скончался в 1169 году во время паломничества в Сантьяго-де-Компостела.

Брак с Рено Сидонским 
В 1170 году Агнес вышла замуж за Рено Сидонского. Это брак продлился до самой её смерти в 1184 году.

В 1174 году умер король Амори I, и престол унаследовал сын Агнес Балдуин IV Иерусалимский, который в то время уже был болен проказой. Первым регентом при нём был Миль де Планси, но вскоре он был вытеснен Раймундом III. Раймунда поддерживал муж Агнес, Рено Сидонский, и семья предыдущего мужа — Ибелины. Таким образом, Агнес снова оказалась при дворе, рядом со своим сыном, с которым была разлучена. Впоследствии она сопровождала его в Высоком Совете и даже в военных походах, даже после того как он стал слеп и немощен из-за проказы.

Вдовствующая королева Мария Комнина, потеряла влияние при дворе и уехала в Наблус. Мария хотела, чтобы трон наследовала её дочь Изабелла, и по этой причине не ладила с Агнес. Сибилла, наоборот, вернулась ко двору, как только достигла возраста, позволявшего вступление в брак. В 1176 году Балдуин выдал её замуж за Вильгельма Монферратского.

Примечания

Литература 
 Bernard Hamilton, «Women in the Crusader States: The Queens of Jerusalem», in Medieval Women, edited by Derek Baker. Ecclesiastical History Society, 1978
 Bernard Hamilton, The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press, 2000.
 Hans Eberhard Mayer, «The Beginnings of King Amalric of Jerusalem», in B. Z. Kedar (ed.), The Horns of Hattin, Jerusalem, 1992, pp. 121-35.
 Marie-Adélaïde Nielen (ed.), Lignages d’Outremer. Paris, 2003.
 William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea. E. A. Babcock and A. C. Krey, trans. Columbia University Press, 1943.
 :en:Reinhold Röhricht (ed.), Regesta Regni Hierosolymitani MXCVII-MCCXCI, and Additamentum, Berlin, 1893—1904.
 Steven Runciman, A History of the Crusades, vol. II: The Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press, 1952.

Женщины XII века
Первый дом Куртене
Королевы Иерусалима